Рибникар, Владислав:
 Рибникар, Владислав (1871—1914) — сербский журналист, основатель ежедневной газеты «Политика».
 Рибникар, Владислав (1900—1955) — сербский журналист, директор газеты «Политика» и информационного агентства «Танюг».